Mark Kennedy peut faire référence à :

 , un juge américain né en 1952,
 , un footballeur australien né en 1972,
 , un boxeur jamaïcain né en 1967,
 Mark Kennedy, un footballeur irlandais né en 1976,
 , un musicien australien né en 1951,
 Mark Kennedy, un policier britannique né en 1969,
 , un homme politique américain et président d'université né en 1957.

Voir aussi 
 Marc Kennedy, un curleur Canadian né en 1982.

Homonymie de personnes